Клас де Гер (, — ) — нидерландский шашист и шахматист, один из сильнейших в Голландии во 2-й половине XIX века.

Биография 
В середине XIX века сильнейшим мастером игры в стоклеточные шашки в Нидерландах считался Арис де Гер (1805 - 1874), который основал своего рода шашечную династию. После него сильнейшими в Голландии считались его сыновья Клас, Корнелис и Ян. В 1870 году Клас де Гер вышел победителем в однодневном шашечном турнире в Пюрмеренде, собравшем сильнейших шашистов Северной Голландии. В 1877 году снова в Пюрмеренде де Гер повторил свой успех. В 1878 году де Гер побеждает в двух турнирах в Hoogkarspel и в Wieringerwaard. В 1881 году де Гер победил в турнире, проведённом в его родном Мидденбемстере. В 1885 году де Гер выигрывает в Алкмаре своеобразный смешанный турнир по шашкам и шахматам. В 1886 году Клас де Гер занял 3 место в международном турнире в Амьене, являвшемся неофициальным чемпионатом мира своего времени. В дальнейшем уступил первенство в Голландии Антонию Зоммердейку. Занимался организацией шашечной жизни и был председателем шашечного клуба в Бемстере. Клас де Гер был также сильным шахматистом. В 1861 году он сыграл две партии с Адольфом Андерсеном, одну из которых выиграл, а одну проиграл.

Литература
 С. Г. Ютландов Международные турниры конца XIX века // Шашки — 1963 год — № 4 — 3-4 стр. обл., 1964 год. — № 1(24) — С. 39-40, № 3 — С. 31-32.
 Govert Westerveld Biografía de Amadou Kandié. Jugador de damas senegalés extraordinario, durante su estancia en Francia 1894—1895 // Academia de Estudios Humanísticos de Blanca. — 2013.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Класа де Гера на сайте KNDB
 Шахматные партии Класа де Гера на сайте chessgames.com
 сайт Dammen in de 19e eeuw
Персоналии по алфавиту
Шашисты Нидерландов
Шахматисты Нидерландов